Конкурс песни «Евровидение 2010» (; , ) — 55-й конкурс песни «Евровидение». Проводился с 25 по 29 мая 2010 года в «Telenor Arena» в Беруме — пригороде норвежской столицы Осло. Норвегия получила право проводить конкурс после того, как норвежский представитель Александр Рыбак с песней «Fairytale» занял 1-е место на Евровидении 2009, которое проводилось в Москве.

Это третий конкурс «Евровидение», который принимала у себя Норвегия. В 1986 году страна получила право проводить конкурс после победы дуэта «Bobbysocks» с песней «La det swinge» и в 1996 году после победы дуэта «Secret Garden» с песней «Nocturne».

Победительницей конкурса стала участница из Германии Лена Майер-Ландрут с песней «Satellite».

Проведение конкурса

Место проведения 
На пресс-конференции в Осло 27 мая 2009 года было решено, что «Евровидение 2010» будет проводиться в Осло, в «Oslo Spektrum», где проходил «Конкурс песни Евровидение 1996». Вещательная компания «NRK» утверждала, что Осло единственный город в Норвегии, который соответствует требованиям проведения конкурса.
Но 3 июля место проведения было изменено на спортивно-концертный комплекс «Telenor Arena» в пригороде Осло — Беруме. «Oslo Spektrum» был отклонён так как вместимость «Telenor Arena» больше и второй лучше оснащён.

Бюджет 
Согласно данным министра культуры Норвегии и директора «NRK», первоначально на проведение конкурса было выделено 150 млн норвежских крон (17 млн евро). Эта сумма больше, чем было выделено на «Евровидение 2007» в Хельсинки, но в два раза меньше, чем на «Евровидение 2009» в Москве. В итоге на проведение конкурса было потрачено около 211 млн норвежских крон (€24 млн.).

Визуальный дизайн 
«NRK» объявила тему, слоган и дизайн конкурса «Евровидение 2010» во время передачи ключей конкурса мэром Москвы мэру Осло 4 декабря 2009 года. Вместе с этим был официально открыт сезон «Евровидения 2010». Слоганом стало словосочетание «Раздели Момент» (), эмблема нарисована на белом фоне, также использованы чёрный, золотой и розовый цвета. Дизайн конкурса был продемонстрирован 6 мая.

Ведущие 
В норвежских СМИ широко обсуждались претенденты на роль ведущих «Евровидения 2010». В итоге ведущими стали Надя Хаснауи, Эрик Сольбаккен и Хадди Н’джи. Сольбаккен и Н’джи открывали каждое из 3-х шоу, общались за кулисами с участниками, вели экскурсии по городу. Хаснауи объявляла результаты голосования. Это второй раз в истории конкурса после «1999 года», когда шоу ведут более 2-х ведущих.

Формат проведения

Голосование 
11 ноября 2009 года Европейским Вещательным Союзом было решено, что в отличие от предыдущего конкурса, в 2010 году в полуфиналах, также как и в финале, очки будут определяться сочетанием голосов телезрителей и жюри. Также в отличие от конкурсов 2008-го и 2009-го годов, когда в финал проходили 9 стран по результатам голосования телезрителей и 1 по результатам голосования жюри, за счёт того, что голоса будут объединены, в финал будут проходить 10 стран с наибольшим количеством голосов.

Возможность возвращения оркестра 
Поклонники конкурса на «Facebook» предложили вернуть оркестр на «Евровидение 2010», впервые с 1998 года. К ним присоединились около 5 тыс. человек. Оркестр использовался для проведения конкурса с 1956 и в 1998 в связи с быстрым развитием музыкальных технологий был заменён фонограммой. Ян Фредрик Хейердал из Оркестра норвежского радио сказал, что заинтересован в участии в конкурсе, если ЕВС и «NBK» одобрят нововведение. Официального заявления об изменении не последовало.

Жеребьёвка 
В воскресенье, 7 февраля 2010 года произошла жеребьёвка, в ходе которой было определенно, какие страны будут участвовать в 1-м, а какие во 2-м полуфинале. В 5 корзин поместили названия стран-участниц, которые будут участвовать в полуфиналах. Также в этот день было определенно, под какими номерами будут выступать участники от "Большой четвёрки" (Великобритания, Франция, Германия и Испания) и страны-хозяйки конкурса — Норвегии.

23 марта была проведена жеребьёвка, в ходе которой было определено, под какими номерами будут выступать участники в полуфиналах.

Страны-участницы 
39 стран подтвердили своё участие в «Евровидении 2010», включая Грузию, вернувшуюся на конкурс после ухода в 2009 году из-за песни «We don’t wanna put in», которая несла политический характер и нарушала правила конкурса. В полуфиналах будут участвовать по 17 стран, а 5 стран, «большая четвёрка» и страна-хозяйка примут участие сразу в финале.

Вернувшиеся в 2010 году

Вернувшиеся исполнители 
 : Нив Кавана (победительница Евровидения 1993).
 : Гера Бьёрк (Участвовала в бэк-вокале Eurobandið — 14 место (Исландия 2008) и Йоханна — 2 место (Исландия 2009)).
 : Feminnem (участвовали в 2005 году, представляя Боснию и Герцеговину — 14 место).

Вернувшиеся в качестве бэк-вокала 
 : Виктория Бона (участница группы KWADro на Детском Евровидение 2004. заняв 17-18 место).

Отказавшиеся от участия в 2010 году 
  — отказалась от участия в конкурсе из-за преобладания восточноевропейского голосования.
  Андорра — отказалась от участия в конкурсе в 2010 году из-за финансовых проблем.
  Венгрия — снялась с конкурса в 2010 году по причине 50 % сокращения бюджета.
  — не участвовала в конкурсе с 1997 года.
  — должен был дебютировать в 2005, но прямо перед началом финала отказался от участия и больше не принимал участия в конкурсе из-за участия Израиля.
  — членство в ЕВС приостановлено
  — однажды приняло участие в конкурсе в 1980, но с тех пор больше не участвует из-за участия Израиля.
  — отказывается от участия в конкурсе из-за преобладания восточноевропейского голосования.
  Сан-Марино — отказалось от участия в конкурсе из-за финансовых проблем.
  Чехия — решила с 2010 года не участвовать в международном музыкальном конкурсе из-за постоянных неудачных выступлений её представителей.
  Черногория — отказалась от участия в конкурсе в 2010 году из-за финансовых проблем.

Баллы стран

1-й полуфинал 
 1-й полуфинал проходил 25 мая 2010
 10 стран, получивших высший суммарный балл от телезрителей, проходят в финал
 В первом полуфинале принимали участие в голосовании страны-финалисты Германия, Испания и Франция.

Раздельное голосование жюри и телезрителей показало:

2-й полуфинал 
 2-й полуфинал проходил 27 мая 2010
 10 стран, получивших высший суммарный балл от телезрителей, проходят в финал
 Во втором полуфинале принимают участие в голосовании страны-финалисты Великобритания и Норвегия.

Раздельное голосование жюри и телезрителей показало:

Финал 

Раздельное голосование жюри и телезрителей показало:

Полная таблица баллов

12 баллов в финале 

Ниже приведено количество оценок «12», данное той или иной стране в ходе голосования в финале конкурса.

Порядок оглашения голосов 
Наименьшие баллы (от 1 до 7) от каждой страны отдельно не объявлялись, а только отображались в таблице. Устно присваивались баллы 8, 10 и 12.

Страны огласили результаты голосования в следующем порядке:

  (Мальвина Червенчи)
  (Дерик Муней)
  (Хапе Керкелинг)
  (Майя Николич)
  (Лео Мекше)
  (Мелтем Эрсам)
  (Мила Хорова)
  (Александра Росек)
  (Ивана Бигмар)
  (Йоханна Бирхилахти)
  (Андреас Эфф)
  (Рольф Роосалу, больше известный как Rolf Junior)
  (Оксана Фёдорова)

<ol start="14">
 (Ана Галвао)
 (Тамилла Ширинова)
 (Алексис Костэлас)
 (Йоханна)
 (Брайне Сберклаусе)
 (Одри Шабо)
 (Айхоа Арвизу)
 (Любомир Маяник)
 (Десислава Добрева)
 (Ирина Журавская)
 (Валтерс Фридинбергс)
 (Кьяра)
 (Анна Рива)

<ol start="27">
 (Кристина Метакса)
 (Гедрюс Масальскис)
 (Алексей Гришин)
 (Криста Рекоцци)
 (Катя Ретсен)
 (Скотт Милс)
 (Иоланта Кабау ван Касберген)
 (Офер Нахшон)
 (Мая Даниэлс)

 (Мария Вашадзе)
 (Эрик Сааде)
 (Назени Оганисян)

Трансляция 

 
 
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 
 
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)

  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 
  (страна-участница)
 
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 
  (страна-хозяйка)
  (страна-участница)

  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)
 (страна-участница)
 
  (страна-участница)
  (страна-участница)
  (страна-участница)

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни «Евровидение-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни «Евровидение-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Стало ежегодной традицией для OGAE, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна.

Карта

Интересные факты 

Выступление в финале участника от Испании не обошлось без «срывальщиков» выступлений (страйкеров). В середине номера выбежал на сцену и занял место в центре команды выступающих разводя руками и улыбаясь прямо перед солистом известный страйкер Джимми Джамп (который о своем намерении выбежать на сцену во время выступления Испании в финале заявил ещё за три недели до конкурса), одетый в чёрную футболку и красную каталонскую шапку-берретину. Ввиду этого организаторы конкурса приняли решение о том, что Даниель Дихес выступит повторно после последнего номера (в данном случае, после Дании) под 26-м номером (при этом для телеголосования, естественно, в обоих случаях давался один телефонный номер −02).

Ни в первом полуфинале, ни в финале торжественных церемоний открытия или гала-концертов не было. Принесший в страну конкурс Евровидения его прошлогодний победитель Рыбак появился только в начале финала ненадолго для выступления с песней без команды и затем в конце при объявлении нынешней победительницы. Во втором полуфинале во время отведённого для телеголосования промежутка после всех выступлений между двумя сериями кратких видеообзоров номеров было показано несколько худших выступлений за все годы проведения конкурсов Евровидения (занимавших по итогам голосований последние места).

Т. н. публичный грин-рум для ожидающих и завершивших выступления артистов находился прямо в концертном зале и был выполнен в виде открытых секторов без стенок со столиками и круговыми диванами, к которым подходили соведущие в промежутках между выступлениями. Соведущий Эрик Сольбаккен во время этих промежутков артистически обыгрывал выступления участников (например, в грин-руме надевая за спиной крылья бабочек рядом с участниками из Белоруссии, трусы с блёстками — рядом с командой из Литвы и белобрысый парик рядом с Миланом Станковичем из Сербии), а также до и после выступлений демонстрировал прочие визуальные эффекты (например, с неожиданным появлением из-за кадра различных предметов в руках и т. п.).
Песня представителей Молдавии стала знаменитым интернет-мемом под названием "Epic sax guy"и стала известна людям по всему миру, даже не следящим за конкурсом, несмотря на низкое место в финале

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Евровидение 2010 — все песни
 Полная таблица результатов голосования в финале
 
 Полное видео конкурса: первая часть, вторая часть.
 Беларусь на «Евровидении-2010» в Осло на официальном сайте Республики Беларусь